

Geografia
 Ragone – torrente della Toscana

Persone
 Carlo Ragone – attore italiano
 Daniele Ragone – imprenditore, ex rugbista a 15 e commercialista italiano
 Dave Ragone – ex giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense
 Giovanni Ragone – sociologo e studioso di letteratura italiano
 Giuseppe Ragone – attore italiano